Martin Kluger ist der Name folgender Personen:

* Martin Kluger (Autor, 1948) (1948–2021), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Martin Kluger (Autor, 1957) (* 1957), deutscher Sachbuchautor und Verleger